P2, P-2 ou P02 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Lockheed P-2 Neptune, un avion militaire américain ;
 Pilatus P-2, avion d'entrainement suisse.

Cinéma 
 P2, titre original du film franco-américain 2e sous-sol de Franck Khalfoun.

Écriture 
 Papyrus 2, un papyrus du Nouveau Testament.

Énergies 
 Nom de code de la deuxième pile atomique française, renommée EL2 pour eau lourde n°2.

Études 
 PCEM 2, la deuxième année du premier cycle des études médicales en France ;
 PCEP 2, la deuxième année du premier cycle des études pharmaceutiques en France.

Informatique 
 P2, une technologie développée par Panasonic pour l'enregistrement avec des caméras vidéo ;
 Pentium II, un processeur développé par Intel.

Médias 
 DR P2, une radio danoise ;
 NRK P2, une radio norvégienne ;
 Sveriges Radio P2, une radio suédoise.

Photographie 
 Nikon Coolpix P2, un appareil photographique numérique compact fabriqué par Nikon.

Politique 
 Propaganda Due, la loge maçonnique italienne dirigée par Licio Gelli et interdite depuis 1981.

Sports 
Sport automobile
 Alfa Romeo P2, une voiture sportive du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Ligier JS P2, une voiture de compétition automobile du constructeur français Onroak Automotive.

Sport équestre
 en CSO,une épreuve dite P2 est une épreuve "Ponam" ou "Poney (pour des poneys OI de moins d'1,48 m au garrot) d'une difficulté 2 sur une échelle de 4 (à rebours). Les cotes pour ces épreuves sont de 80 à 90 cm.

Sciences 
Biologie 
 Pathogène de classe 2.

Chimie
 Diphosphore, une molécule diatomique.
 P2, Un modèle de Pipette automatique permettant de pipetter de 0,1 à 2 µl.

Médecine
 Classe ATC P02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02), d'après la classification internationale des maladies.

Zoologie
 la deuxième paire de patte des insectes.

Transports 
Automobile 
 Ford Taunus P2, un berline familiale du constructeur allemand Ford Allemagne.

Aviation
  ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code
Anatomie de l'insecte